Pozuelo (ve španělštině studánka) může označovat geografický objekt ve Španělsku:
 Pozuelo (Albacete), obec v provincii Albaceta, Kastilie – La Mancha
 Pozuelo de Alarcón, obec v Madridském autonomním společenství
 Pozuelo de Calatrava, obec v provincii Ciudad Real, Kastilie – La Mancha
 Pozuelo de Tábara, obec v provincii Zamora, Kastilie a León
 Pozuelo de Zarzón, obec v provincii Cáceres, Extremadura
 Pozuelo del Rey, obec v Madridském autonomním společenství
 El Pozuelo, obec v provincii Cuenca, Kastilie – La Mancha

stanice
 Pozuelo (stanice) – železniční stanice v Pozuelu de Alarcón